Skaphander ist

 eine alte Bezeichnung für ein Helmtauchgerät oder einen Panzertauchanzug, siehe Skaphander
 die russische Bezeichnung für Raumanzug
 der Name eines Computerspiels, siehe Skaphander (Computerspiel)